Сеиба има више значења:
 Сеиба (Порторико)
 Сеиба (Сеиба, Порторико)
 Сеиба (Вега Алта, Порторико)